Un chien de garde est un chien spécialement dressé pour interdire l'accès à un lieu.
 Un chien de garde est, en informatique, un mécanisme électronique destiné à s'assurer qu'un ordinateur ou un automate ne s'est pas bloqué à une étape particulière du traitement.
 Les Chiennes de garde sont un mouvement féministe français.

Voir aussi :
 Les Chiens de garde, essai de Paul Nizan de 1932.
 Les Nouveaux Chiens de garde est un ouvrage de Serge Halimi de 2006.
 Watch Dogs jeu vidéo sorti en 2014, se déroulant à Chicago.
 Watch Dogs 2 jeu vidéo sorti en 2016, se déroulant à San Francisco.
 Chien de garde, film québécois réalisé par Sophie Dupuis en 2018.